Nazwa kilku żlebów i dolinek w Tatrach:
 Suchy Żleb – żleb w Dolinie Cichej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb – żleb w południowych stokach Giewontu w polskich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb – dolinka w Łysankach w polskich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb – żleb w Dolinie Głębokiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb – boczna odnoga Doliny Łężnej w polskich Tatrach Wysokich
 Suchy Żleb (Szeroki Żleb) – żleb w Dolinie Suchej Orawickiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb (Żleb pod Siodło) – żleb w Dolinie Suchej Orawickiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb (Kalackie Koryto) – żleb opadający z Giewontu na polanę Kalatówki w polskich Tatrach Zachodnich
 Suchy Żleb Jaworowy – żleb w Dolinie Jaworowej w słowackich Tatrach Wysokich